Il megabyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati e fa parte dei vari multipli del byte. Il termine deriva dalla unione del prefisso SI mega con byte, il prefisso mega trae origine dalla parola greca μέγας che significa grande.

Il simbolo del megabyte è MB; questo, oltre a essere spesso impropriamente considerato solo un'abbreviazione (il simbolo è unico, mentre le abbreviazioni possono essere più di una causando ambiguità), è anche, a volte, confuso con il simbolo Mb che invece indica i megabit, ossia i milioni di bit.

Il discorso fatto sopra può essere esteso a molti degli altri simboli dei multipli del byte, il cui uso improprio è spesso causa di molti fraintendimenti soprattutto fra i meno esperti.

Valori del megabyte 

A causa delle imprecisioni nell'uso dei prefissi SI come kilo, mega, ecc., il megabyte può indicare ben 3 diverse quantità di byte:

 1 MB =  byte (10002, 106): l'uso di questa definizione è raccomandato dall'IEC. È molto spesso usata quando si parla di networking e di dispositivi di storage come hard disk e DVD.
 1 MB =  byte (10242, 220): questo valore (che corrisponde a un mebibyte) viene associato al megabyte soprattutto quando si parla di dimensione dei file e di indirizzamento di memoria; questo perché gli indirizzi sono espressi in potenze di 2 e la memoria viene realizzata più agevolmente con capacità espresse in potenze di 2.
 1 MB =  byte (1024×1000): questo valore è ormai usato raramente perché non supportato ufficialmente da nessun ente e associato all'utilizzo di dispositivi di memorizzazione usati sempre meno, come i floppy disk da 3,5 pollici ad alta densità (spesso chiamati anche dalle stesse case costruttrici dischi da "1,44 MB" a causa delle dimensioni rilevate a formattazione FAT ultimata. La reale capacità formattata è, invece, superiore del 2,4% circa se misurata in mebibyte effettivi).

Per risolvere queste contraddizioni, si sono fatti parecchi tentativi, finché nel dicembre 1998 la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha ridefinito  byte come mebibyte.
Si veda la voce sui prefissi binari per maggiori informazioni.

Uso pratico del megabyte 
La capacità dei dispositivi hardware come gli hard disk non viene più misurata in megabyte, ma vista l'odierna capienza si ricorre al gigabyte o al terabyte.
Tuttavia, rimangono praticamente invariate le scelte dei produttori (in particolare in Giappone) riguardo agli hard disk, per cui la capacità viene espressa ricorrendo alle unità metriche anziché utilizzare (come fanno i produttori di memorie RAM) le ambigue unità binarie.
Il megabyte è comunque ancora molto utilizzato per esprimere le dimensioni dei file memorizzati nei PC.

Un altro utilizzo diffuso è la misura della velocità di connessione o flusso dati, espressa in MB/s (da non confondere con Mb/s).

Note

Voci correlate 
 Sistema internazionale di unità di misura
 Unità di misura
 Ordini di grandezza dei dati

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Unità di informazione